Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2015 se déroule du 22 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Têtes de série 

  Kimmer Coppejans ()
  Andrey Kuznetsov ()
  Guido Pella  (dernier tour)
  Tatsuma Ito ()
  Luca Vanni (dernier tour)
  Jürgen Melzer ()
  Daniel Muñoz de la Nava ()
  Matthias Bachinger ()
  Máximo González ()
  Alejandro González ()
  Adrián Menéndez-Maceiras (dernier tour)
  Dustin Brown  (Qualifié)
  Austin Krajicek ()
  Ivan Dodig (dernier tour)
  John Millman (Qualifié)
  Radu Albot ()
  Aleksandr Nedovyesov (Qualifié)
  Bjorn Fratangelo ()
  Taro Daniel ()
  Thiemo de Bakker ()
  Albert Montañés ()
  Norbert Gombos ()
  Paul-Henri Mathieu (dernier tour)
  Ryan Harrison ()
  Elias Ymer (Qualifié)
  Farrukh Dustov ()
  Horacio Zeballos (Qualifié)
  Édouard Roger-Vasselin (dernier tour)
  Facundo Argüello ()
  André Ghem ()
  Michael Berrer (Qualifié)
  Michał Przysiężny ()

Qualifiés 

  Vincent Millot
  Alejandro Falla
  Elias Ymer
  Hiroki Moriya
  Luke Saville
  Igor Sijsling
  Pierre-Hugues Herbert
  Yuichi Sugita
  Nikoloz Basilashvili
  John-Patrick Smith
  Michael Berrer 
  Dustin Brown
  Aleksandr Nedovyesov
  Horacio Zeballos
  John Millman
  Kenny de Schepper

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2015
 Tournoi de qualification du simple dames

2015
Tennis masculin en 2015
Tournoi de Wimbledon 2015